

Persone 
 Alf Klingenberg – pianista e compositore norvegese
 Fritz Klingenberg – militare tedesco, ufficiale delle Waffen-SS durante la seconda guerra mondiale
 Henrik Klingenberg – tastierista finlandese, membro del gruppo musicale Sonata Arctica
 Meghan Klingenberg – calciatrice statunitense

Altro 
 Klingenberg am Main – città tedesca nel land della Baviera
 Klingenberg - comune della Sassonia